Роберт Шелтон (, урождённый Роберт Шапиро (); 28 июня 1926, Чикаго, Иллинойс, США — 11 декабря 1995, Брайтон, Великобритания) — американский музыкальный и кинокритик. Наиболее известен как журналист газеты The New York Times и автор книги «No Direction Home, The Life and Music of Bob Dylan», над которой работал на протяжении 20 лет.

В начале 1960-х Шелтон дал старт карьере тогда ещё неизвестному 20-летнему музыканту Бобу Дилану. В 1961 году Дилан выступал в  в Вест-Виллидже, одном из самых известных фолк-центров Нью-Йорка, на разогреве у блюграсс-группы . Положительная статья Шелтона в газете The New York Times принесла Дилану известность и привела к контракту с лейблом Columbia. До этого, 29 июля 1961 года, Шелтон также отметил Дилана в рецензии радиопередачи «Hootenanny» (): «Среди новых многообещающих талантов, заслуживающих упоминания, есть 20-летний ученик Гатри по имени Боб Дилан, с удивительно захватывающим бормотанием, пронизанным стилистикой кантри». Это было первое появление музыки Дилана в радиоэфире.

Биография 
Шелтон (настоящая фамилия Шапиро) родился в 1926 году в Чикаго, в семье Иосифа и Ханны Шапиро, русских еврейских иммигрантов. Его отец, химик-исследователь, родился в Минске и приехал в США в 1905 году. Шелтон вырос в Чикаго, служил в рядах американской армии во Франции в 1944—45 годах и посещал школу журналистики в Северо-Западном университете. В 1950-х он переехал в Нью-Йорк и вскоре был принят в штат газеты The New York Times. В 1955 году Шелтон был одним из 30 сотрудников издания, вызванных в суд , которые были проинформированы юристом издательства Times Луисом М. Лебом, что их уволят, если они воспользуются пятой поправкой конституции. Шелтон отказался отвечать на вопросы комитета о каких-либо связях с Коммунистической партией США или о сотруднице Times  и был обвинён большим жюри в неуважении к суду. Поскольку он не воспользовался пятой поправкой, ему разрешили продолжать работать в газете, но перевели из отдела новостей в менее щепетильный отдел развлечений, где он стал музыкальным критиком. Между тем Шелтон был осуждён и приговорён к шести месяцам тюремного заключения, он обжаловал свой приговор и отменил его благодаря лазейке в законе, после чего ему выдвинули обвинения повторно, однако он вновь смог их отменить. После нескольких лет апелляций, в которых его представлял известный адвокат, специализирующийся на гражданских свободах, , дело было окончательно прекращено в середине 1960-х.

В течение десятилетия (с 1958 по 1968 год) Шелтон был музыкальным обозревателем, в частности фолк-музыки, а также поп-музыки и музыку в стиле кантри. За это время он завёл дружеские отношения со многими артистами и распространял своё влияние за пределы страниц The New York Times. В частности он написал рецензию о первом  для газет The New York Times и  и редактировал программку того же фестиваля 1963 года под псевдонимом «Стейси Уильямс» (). Помимо этого, он является автором введений (вводное слово) и  для альбомов многих известных музыкантов, включая первый альбом Боба Дилана (в качестве «Стейси Уильямса»). В начале 1960-х Шелтон выступал соавтором журнала Hootenanny, а также был редактором журнала ABC-TV Hootenanny, вместе со своей подругой — .

Шелтон потратил 20 лет на написание и переписывание биографии Дилана, «No Direction Home, The Life and Music of Bob Dylan», которая была опубликована в 1986 году после многолетних споров с издателями о стиле и размере книги. Изначальное намерение Шелтона состояло в том, чтобы написать серьёзное культурное исследование, а не типичную биографию звезды шоу-бизнеса; в итоге он заявил, что работа всей его жизни была «сокращена под незатихающие споры» (). Название книги было отсылкой к знаменитой песне Дилана «Like A Rolling Stone». Это же название, , было использовано режиссёром Мартином Скорсезе для его документального фильма о Бобе Дилане (2005 год), освещающего жизнь музыканта с самого начала его карьеры и вплоть до аварии на мотоцикле в 1966 году. Шелтон также является автором книг «Electric Muse: The Story Of Folk Into Rock» и «The Face of Folk Music».

В конце 1960-х Шелтон переехал в Великобританию, где жил в Южном Лондоне, а затем (с 1982 года) в Брайтоне — на южном побережье. Там он работал редактором раздела культуры газеты , а затем писал, в основном о кино, для ряда других британских СМИ вплоть до своей смерти. В 1996 году работы Шелтона и его коллекция книг, записей и исследовательских материалов были переданы в дар институту популярной музыки Ливерпульского университета.

Библиография

 No Direction Home: The Life and Music of Bob Dylan, 1986, Da Capo Press reprint 2003, .  
 No Direction Home: The Life and Music of Bob Dylan: Revised and Updated Edition, 2011, Omnibus Press,  A new edition, with some 20,000 words of Shelton's original text restored, published in 2011 to mark Dylan's seventieth birthday.

Примечания

Ссылки 
 Введение к книге The Mitchell Trio Song Book, 1964
 Роберт Шелтон и музыкальный критик Линда Соломон в 1964 году 
 Роберт Шелтон в Kingston Trio
 Интервью Rock Book Show с Лизой Томсон, соредактором книги «No Direction Home»
 Архивы Роберта Шелтона в Ливерпульском университете 

Музыкальные журналисты США
Боб Дилан
Солдаты Армии США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы журналистики Северо-Западного университета